Rochebrune (Hautes-Alpes), een Franse gemeente
 Rochebrune (Drôme), een Franse gemeente
 Pic de Rochebrune, een Franse berg